Das L’Open 35 de Saint-Malo 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Saint-Malo. Das Sandplatzturnier der Kategorie WTA Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 2. bis 8. Mai 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Viktorija Golubic im Einzel sowie die Paarung Kaitlyn Christian/Sabrina Santamaria im Doppel.

Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine 2022 durften die Spielerinnen aus Russland und Belarus nicht unter ihrer Flagge antreten.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das L’Open 35 de Saint-Malo 2022 fand vom 1. bis 2. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Saint-Malo